Maomé ibne Idris  — califa idríssida, também chamado Maomé I

 Maomé I de Córdova  — emir de Córdova

 Maomé Anácer  — califa almóada, também chamado Maomé I

 Maomé I de Granada  — primeiro rei de Granada, fundador da dinastia nacérida

 Abu Marufe Maomé I  — rei merínida de Marrocos, também chamado Maomé I

 Maomé I, o Cavalheiro  — sultão otomano

 Ásquia Maomé I (final do ) — imperador songai

 Mulei Ali Xarife () — fundador da dinastia alauita, atualmente no poder em Marrocos, também conhecido como Mulei Maomé I

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos